Lauze bezeichnet mehrere Flüsse in Frankreich:
 Lauze (Ariège), Nebenfluss der Ariège
 Lauze (Gers), Nebenfluss des Gers
 Lauze (Gimone), Nebenfluss der Gimone
 Lauze (Düna), linksseitiger Nebenfluss der Düna, in Lettland, Mündung bei Daugavpils

 Der Begriff (oft im Plural lauzes) wird bei Steinschindel-Dächern gebraucht.

Lauze ist der Familienname folgender Personen:
 François de Lauze, französischer Tanzlehrer
 Mireille Lauze (1920–1945), französische Kommunistin und Angehörige der Résistance
 Wigand Lauze (1495–1570), deutscher Chronist

Siehe auch:
 Lauzès